FLOC steht für:
 Farm Labor Organizing Committee, US-amerikanische Landarbeitergewerkschaft

FLoC steht für:
 Federated Learning of Cohorts, Web-Tracking von Google-Browserbenutzern
 Federated Logic Conference, akademische internationale Konferenzserie für mathematische Logik und Komputerwissenschaften

Floc steht für:
 Floc de Gascogne, französischer Aperitif
 Floc, in wässriger Lösung schwebender Biofilm

Abkürzung